— обозначение произведений традиционного японского лакового искусства и самого́ натурального лака, используемого для их изготовления.

История 
Технологии изготовления лакированных изделий зародились в Японии около 6 тысяч лет назад еще в период Дзёмон. Доказано появление первых подобных предметов там еще в эпоху неолита, когда начинает использоваться лак уруси. Первоначально он использовался для усиления прочности деревянных копий и наконечников стрел. В VI веке техника лакирования достигает уровня искусства, и изделия уруси превращаются на протяжении многих столетий в предметы роскоши, предназначенные для императорской фамилии и японской аристократии. В XVII веке они впервые в значительном количестве попадают в Европу.

Техника изготовления 
Сырьём для приготовления лака уруси служит сок лакового дерева (Rhus vernicifera). Первоначально лак получается мутным, но после затвердения становится ясным, в цветовой гамме от очень светлого до тёмно-янтарного. Основой для лаковых изделий являются большей частью предметы из дерева или папье-маше, которые первоначально покрываются своеобразной пастой из уруси и особого глиняного порошка и затем обрабатываются наждаком (влажная шлифовка). Иногда предметы ваяются или формуются из пасты-смеси, состоящей из глины и уруси, а также пропитанной лаком уруси ткани. Затем на объект наносятся многочисленные слои цветного лака. Традиционно используется пигментированный чёрный или красный лак, иногда также в полупрозрачном состоянии. Также в состав лака могут вводиться другие вещества — например, золотая или серебряная крошка, перламутр или яичная скорлупа.

Каждый слой лака накладывается в условиях соблюдения строжайшей чистоты (при полном отсутствии пыли) и засыхает при высокой влажности воздуха и температуре около +30 °С. В связи с этим художники-мастера уруси часто селились в отдалённых горных районах. В Японии также было принято проводить процесс высыхания лака на изделиях на плотах, выведенных в море. Там, над водой, практически не было пыли, что было крайне важно для появления высококачественного глянца. Слоистость уруси обладает особой глянцевитостью и глубиной, которые невозможно обеспечить при использовании современных искусственных лаков.

Изготовленные по технологии уруси лаковые предметы могут без ущерба для себя содержать воду, алкоголь, растворители и кислоты; они длительное время остаются эластичны, подходят для хранения продуктов питания. Кроме этого, дерево, обработанное уруси, обладает сопротивляемостью грибкам (плесени), что особо важно в условиях влажного климата Японии. В то же время длительное воздействие солнечных лучей может нанести вред лаковым поверхностям.

Лаком уруси покрывались самые различные предметы и изделия — посуда, палочки для еды, подносы, мебель, а также боевые луки, ножны для мечей, самурайские доспехи и боевые шлемы кабуто. Им также при помощи печатных техник декорировались кожаные изделия — сумки, кошельки и т. п.

См. также 
 Лакированные изделия Айдзу

Литература 
 U. A. Casal: Japanese Art Laquers. Sophia University, Tokio 1961. (Monumenta Nipponica Monographs 18)
 Günther Heckmann: Urushi no waza. Japanlack Tech. Nihon Art Publishers, Ellwangen 2002, ISBN 3-9805755-1-9.
 Rezension: Glanz von vielen Arbeitsstunden. В: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. 7. August 2011, S. V8.
 John J. Quin, Jack C. Thompson (Hrsg.): Urushi: the technology of Japanese lacquer. Caber Press, Portland/Or. 1995, ISBN 1-887719-01-6.
 Christine Shimizu: Urushi, les laques du Japon. Flammarion, Paris 1988, ISBN 2-08-012088-3
 Elmar Weinmayr: Nurimono — Japanische Lackmeister der Gegenwart. Verlag Fred Jahn, München 1996, ISBN 3-930090-04-X.
 Rezension: Yoshino Tomio: Japanese Laquer Ware. In: Monumenta Nipponica. Vol. 15, No. 3/4 (Oct., 1959 — Jan., 1960), S. 464—466.

Галерея 

Техники декоративно-прикладного искусства Японии
Лаковое искусство
Виды декоративно-прикладного искусства по алфавиту